Bethesda Game Studios — американська компанія, що спеціалізується на розробці відеоігор. Заснована у 2001 році, розташовується в американському місті Роквіль в штаті Меріленд. Раніше компанія була одним цілим з батьківською компанією Bethesda Softworks, з виходом The Elder Scrolls III: Morrowind у 2002 році у неї з'явилася власна назва і логотип. Студією керує Тодд Говард. Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks і ZeniMax Media розташовані в одній будівлі. На даний момент компанія складається з чотирьох студій.

Історія 
Студія була заснована у 2001 році. У тому ж році всі розробники з Bethesda Softworks переїхали в Bethesda Game Studios. В цей же рік Bethesda Softworks і Bethesda Game Studios розділилися на видавця і розробника відповідно.

Не всі ігри Bethesda Game Studios видавалися Bethesda Softworks. Наприклад, версії The Elder Scrolls IV: Oblivion для Windows і Xbox 360 видавалися 2K Games, а версія для PlayStation 3 була випущена компанією Ubisoft.

В середині 2000-х років Bethesda Game Studios складалася з двох студій — одна займалася RPG, інша розробляла гонки серії IHRA Drag Racing. У грудні 2015 року було відкрито новий офіс в місті Монреаль. У березні 2018 року стало відомо про ребрендинг BattleCry Studios в Bethesda Game Studios Austin. Студія базується в місті Остін, штат Техас. 10 серпня 2018 року було оголошено ребрендинг Escalation Studios в Bethesda Game Studios Dallas.В 2020 році Microsoft купила Zenimax media, до якої відноситься й Bethesda.

Розроблені відеоігри

Доповнення

Примітки

Посилання 

 

Засновані у США 2001
Розробники відеоігор США
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Дочірні компанії Microsoft
Розробники відеоігор